Сергей Анатольевич Сураков (16 октября 1959, Москва — 21 апреля 2015, там же) — советский и российский театральный актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
Сергей Сураков родился 16 октября 1959 года. В 1982 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, получив специальность «актёр драмы и кино».

С 1982 года играл в Московском цыганском театре «Ромэн».

Умер 21 апреля 2015 года. Похоронен на Пятницком кладбище Москвы.

Семья 
 Мать — актриса Ляля Анатольевна Боброва (1939—2021), народная артистка России.
 Жена — актриса Елена Юрьевна Алексеева (род. 1959).
 Сын — актёр Сергей Сергеевич Сураков (род. 1990)

Награды 
 Заслуженный артист России (23.12.2001).

Работы в театре 

 «Кровь земли»
 «Разговор в казённом доме»
 «Цвет вишни»
 «Живой труп»
 «Ехали цыгане»
 «Безумие»
 «Олеся»
 «Цыганка Аза»
 «Тайна голубого камня»
 «Плясунья — дочь шатров» И. Ром-Лебедев
 «Ослеплённые» Э. Эгадзе
 «Отель „Табор“ 5 звезд»
 «Бегите кони, бегите…» Э. Эгадзе
 «Любовь под шатрами»
 «Грушенька» И. Шток
 «Мы — цыгане» И. Ром-Лебедев, Н. Сличенко
 «Графиня-цыганка» П. Градов
 «Трактирщица» К. Гольдони

Примечания

Ссылки 
 Театр «Ромэн». Сергей Сураков
 Сергей Сураков

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр Ромэн
Похороненные на Пятницком кладбище